Аннелле́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Нор. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 195 км на північ від Парижа, 16 км на південний захід від Лілля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 3782 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 9907,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Уродженці 
 Едмон Барафф (*1942) — відомий у минулому французький футболіст, нападник, згодом — футбольний тренер.

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 
 Аннеллен на сайті французького Національного інституту географії
 Аннеллен на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Аннеллен на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Нор

Примітки 

Муніципалітети департаменту Нор